Lamai (taal), een dialect van het Siraya, gesproken in het zuidwesten van Taiwan. 
Lamai (India), een plaats in India